Toro (topónimo: Tooro) es uno de los cuatro reinos tradicionales en el interior de las fronteras de Uganda. Se fundó en 1830 cuando el rey (en rutooro: Omukama) Kaboyo Olimi I, hijo mayor del Omukama Nyamutukura Kyebambe III, se rebeló, estableciendo su propio reino independiente. En 1876 Toro se reincorporó a Bunyoro, pero se volvió a independizar en 1891.

Al igual que sucedió con las de Buganda, Bunyoro, Busoga y Nkore, la monarquía de Toro fue abolida en 1967 por el gobierno de Uganda, pero se restauró en 1993.

Reyes de Toro (Abakama ba Tooro) 

 Olimi I: 1822–1865
 Ruhaga de Toro: 1865–1866
 Nyaika Kyebambe I: 1866–1871 and 1871–1872
 Rukidi I: 1871
 Olimi II: 1872–1875
 Rukidi II: 1875–1875
 Rububi Kyebambe II: 1875 and 1877–1879
 Kakende Nyamuyonjo: 1875–1876 and 1879–1880
 Katera: 1876–1877 
Interregno, reversión a Bunyoro: 1880–1891
 Kyebambe III: 1891–1928
 Rukidi III: 1929–1965
 Olimi III: 1965–1967
Pretendiente: 1967–1993 (monarquía abolida)
 Olimi III: 1993-1995 (restauración de la monarquía)
 Rukidi IV - 1995-actualidad

Enlaces externos 
 Reino de Toro
 Breve descripción de Toro en myuganda (inglés)

Reinos tradicionales de Uganda
Estados y territorios fundados en 1830